Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 91001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 18 stycznia 1998 do 15 listopada 1999. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

91001-91100

91101-91200

91201-91300

91301-91400

91401-91500

91501-91600

91601-91700

91701-91800

91801-91900

91901-92000

Przypisy 

Lista planetoid 091001-092000